В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Лорі Макніл і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва 3-6, 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (чвертьфінал)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)
 Катарина Малеєва /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)